Dominic Inglot e Matt Reid erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non difendere il titolo.

In finale Roman Jebavý e Philipp Oswald hanno sconfitto Hugo Nys e Jan Zieliński con il punteggio di 7-6(8-6), 3-6, [10-3].

Teste di serie 

  Oleksandr Nedovjesov /  Aisam-ul-Haq Qureshi (semifinale)
  Hugo Nys /  Jan Zieliński (finale)

  Harri Heliövaara /  Nathaniel Lammons (semifinale) 
  Roman Jebavý /  Philipp Oswald (campioni)

Wildcard 

  Alexander Shevchenko /  Petros Tsitsipas (quarti di finale)

  Carlos Gómez-Herrera /  Mario Vilella Martínez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Andalucía Challenger 2022